Die Abkürzung NHN steht für:

 Nickelhydrazinnitrat
 Normalhöhennull

NHN